Arnold Eucken – chimico fisico tedesco
 Rudolf Christoph Eucken – filosofo e scrittore tedesco, Premio Nobel per la letteratura 1908
 Walter Eucken – economista tedesco, figlio di Rudolf Christoph Eucken